Église Saint-Cyprien de Cuchous (Pyrénées-Orientales) ;
 Église Saint-Cyprien de Saint-Cyprien (Dordogne) située à Saint-Cyprien (Dordogne) ;
 Église Saint-Cyprien de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) située à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales).

Voir aussi 
 Église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien.